Меру-Рошу () — село в Румунії, у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Коркова.
 Меру-Рошу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Адміністративно підпорядковується місту Инсурецей.